Åkarps socken kan syfta på:

 Norra Åkarps socken i Västra Göinge härad i Skåne
 Södra Åkarps socken i Oxie härad i Skåne